Президентские выборы в Чехии состоялись 12—13 января 2018 года (1 тур) и 26—27 января 2018 года (2 тур). Президент Милош Земан избран на второй срок.

Предыстория 
Бывший премьер-министр Милош Земан был избран президентом Чехии в 2013 году, победив министра иностранных дел Карела Шварценберга на первых прямых президентских выборах в стране. До 2012 года все президентские выборы в Чешской Республике были непрямыми, а президент избирался парламентом Чешской Республики.

С 1993 года в стране существовало две крупнейшие партии — Чешская социал-демократическая партия и Гражданская демократическая партия. Эта модель изменилась в начале 2014 года с ростом новой политической партии ANO 2011, которая привела к ослаблению обеих основных партий. «Economist Intelligence Unit» оценила Чехию как «слабую демократию» в 2016 году. Поскольку система в Чешской Республике неоднократно производит очень слабые правительства (особая проблема заключается в том, что около 15 % электората поддерживают коммунистов, которых избегают все другие партии) постоянно говорят о его изменении, но без особых шансов на то, чтобы реально продвинуть избирательную реформу.

Согласно опросам, проведенным в 2016 году, Земан был лидером, и его шансы на переизбрание считались высокими, хотя предполагалось, что кандидатура Земана будет определяться его здоровьем. Земан объявил о выдвижении своей кандидатуры 9 марта 2017 года. Были предположения, что и социал-демократы (ČSSD), и ANO 2011 могут поддержать Земана, но ни одна из сторон не сделала этого в конечном счёте. Некоторые комментаторы предположили, что Земан победит в 1-ом туре.

23 августа 2017 года спикер Сената объявил, что первый тур состоится 12 и 13 января 2018 года, а второй тур состоится 26 и 27 января 2018 года, если таковой потребуется.. Крайний срок для выдвижения кандидатов был запланирован на 7 ноября 2017 года.

Кандидаты

Результаты

Первый тур 
Явка в первом туре составила 61,92% избирателей. Первое место с 38,56%  занял Милош Земан, второе место с 26,60% занял Йиржи Драгош. Остальные 7 кандидатов на пост президента Чехии получили от 0,47% до 10,23% голосов избирателей. Второй тур президентских выборов прошёл 26 и 27 января 2018 года.

Второй тур 
Явка во втором туре составила 66,60% избирателей. По окончательным данным, победил Милош Земан с 51,36% голосов, у Иржи Драгоша — 48,63% голосов.

Международная реакция 
 Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Земана и заявил, что хочет перевести стратегическое партнерство между двумя странами на более высокий уровень.
 Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Земана и заявил, что с нетерпением ждёт возможности работать с ним. Председатель Европейского совета Дональд Туск также поздравил Земана с победой.
 Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Земана и отметил общую историю двух стран.
 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично поздравил Земана.
 Президент России Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Земана, заявив, что выборы подтвердили авторитет Земана. Он выразил готовность к конструктивному сотрудничеству по двусторонним отношениям.
 Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был первым международным политиком, который поздравил Земана, назвав его умным и опытным политиком и сказал, что он доволен результатом. Президент Андрей Киска поздравил Земана и выразил надежду, что отношения между двумя странами останутся близкими. Он также пригласил Земана посетить Словакию.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты выборов с раскладом по краям 
 Результаты выборов 

Чехия
Выборы в Чехии
2018 год в Чехии
Январь 2018 года